Morbus Paget (Paget-Krankheit) bezeichnet:

 Osteodystrophia deformans, eine Erkrankung des Skelettsystems 
 Paget-Karzinom, eine Krebsform